Simmet ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Simmet (* 1944), deutscher Fußballspieler
 Illa Simmet, deutsche Malerin
 Magda Bittner-Simmet (1916–2008), deutsche Malerin

Siehe auch:
 Simmat